«Сассуо́ло» () — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем около 24 тысяч зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.

Первую победу в серии А в истории клуба «Сассуоло» одержал в игре против «Болоньи» (2:1), благодаря голам Доменико Берарди (с пенальти) и Флоро Флореса.

История

Статистика сезонов

Достижения 
 Серия B
 Победитель: 2012/13
 Серия C
 Победитель: 2007/08

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии
ФК «Сассуоло»